Il nome comune robalo è attribuita a due diversi taxa di ˞˞pesci ossei:

 i membri della famiglia Centropomidae
 la specie Eleginops maclovinus